Włodzimierz Zawadzki (ur. 1863, zm. 1928) – polski dziennikarz
 Włodzimierz Zawadzki (ur. 1901, zm. 1955) – oficer Armii Krajowej
 Włodzimierz Zawadzki (ur. 1939, zm. 2021) – polski fizyk teoretyk, profesor dr hab.
 Włodzimierz Zawadzki (ur. 1967) – polski zapaśnik
 Włodzimierz Zawadzki – polityk, członek Sekretariatu Krajowego KC KPP